Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1953/54 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Staatsliga A diente die ebenfalls professionell geführte Staatsliga B, in der jedoch nur Vereine aus Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Steiermark spielten. Für die Klubs aus dem Westen Österreichs wurden die Tauernliga (Salzburg, Kärnten) und die Arlbergliga (Tirol, Vorarlberg) auf Amateurbasis ausgerichtet. Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesländer.

Erste Leistungsstufe – Staatsliga A

Allgemein 
Die Meisterschaft in der Staatsliga wurde mit 14 Mannschaften bestritten, die während des gesamten Spieljahres je zweimal aufeinander trafen. Rapid Wien konnte in der Spielsaison zum 19. Mal Österreichischer Fußballmeister werden. der Titelverteidiger Austria Wien belegte den zweiten Platz. Der bis dahin letzte Titelgewinn der Hütteldorfer gelang im Spieljahr 1951/52. Für den SV Austria Salzburg war es die erste Saison in der höchsten österreichischen Spielklasse. Die drei letzten Mannschaften der Tabelle, Wiener AC, SK Sturm Graz und Floridsdorfer AC waren in der nächsten Spielsaison nicht mehr in der ersten Liga vertreten.

Abschlusstabelle 

Aufsteiger
 Staatsliga B: Kapfenberger SV
 Staatsliga B: FC Stadlau

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga/Arlbergliga: Schwarz-Weiß Bregenz (Relegation zur Staatsliga A)

Torschützenliste 
 25 Tore Robert Dienst (Rapid) → Törschützenkönig
 23 Tore Bokon (Wacker), Otto Walzhofer (Vienna)
 21 Tore Gerhard Hanappi (Rapid)
 19 Tore Missler (Sport-Club)
 16 Tore Erich Probst (Rapid), Pichler (Austria)
 15 Tore Ernst Stojaspal (Austria), Theodor Wagner (Wacker), Decker (Sturm), Fleck (Salzburg)
 14 Tore Richard Brousek (Wacker), Hans Menasse (Vienna), Linninger (LASK), Zechmeister (LASK)
 12 Tore Aigner (GAK), Hruska (WAC)
Siehe auch: Liste der besten Torschützen Österreichs

Zweite Leistungsstufe

Staatsliga B 
Die beiden Ersten der Staatsliga stiegen direkt auf, der Drittplatzierte durfte die Relegation bestreiten. Die letzten sechs Mannschaften stiegen in die jeweiligen Landesligen ab.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Burgenland: ASV Siegendorf
 Landesliga Niederösterreich: Kremser SC
 Landesliga Oberösterreich: SK Amateure Steyr
 Landesliga Steiermark: WSV Eisenerz
 Wiener Liga: SC Red Star Penzing

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga/Arlbergliga: Grazer SC (Relegation zur Staatsliga A)

Tauernliga 
Allgemein

Die Tauernliga galt als zweite Spielstufe auf Amateurbasis und umfasste Vereine aus den Landesverbänden Kärnten und Salzburg. Der Meister nahm an der Qualifikation zur Staatsliga A teil, die beiden Tabellenletzten stiegen in die jeweiligen Landesligen ab.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Kärnten: FC Seebach
 Landesklasse Salzburg: ASV Blau-Weiß Salzburg

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga/Arlbergliga: WSG Radenthein (Relegation zur Staatsliga A)

Arlbergliga 
Allgemein

Die Arlbergliga zählte neben der Tauernliga zur zweiten Spielstufe auf Amateurbasis. Der Meister nahm an der Qualifikation zur Staatsliga A teil. Die Liga bestand ursprünglich aus 12 Mannschaften, SC Kufstein trat jedoch aus Protest gegen verhängte Sanktionen am 11. November 1953 aus der Liga aus, die daraufhin mit 11 Mannschaften zu Ende gespielt wurde. Da Schwarz-Weiß Bregenz als erster Vorarlberger Mannschaft in den Relegationsspielen der Aufstieg in die Staatsliga A gelang, blieb es in dieser Saison bei Kufstein als einzigem Absteiger.

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: SV Innsbruck
 Landesliga Vorarlberg: FC Kennelbach

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland wurde der ASV Siegendorf Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 UFC Frauenkirchen
 SV Deutschkreutz
 USV Jennersdorf

Landesliga Kärnten 
In Kärnten konnte der FC Seebach den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 1. Klasse, Gruppe A: SV Feldkirchen
 1. Klasse, Gruppe B: SC Amateur St. Veit

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich fixierte der Kremser SC den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ASC Marathon Korneuburg
 ASK Vorwärts Wilhelmsburg
 SV Hainburg

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich sicherte sich der SK Amateure Steyr den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Gmunden
 ATSV Steyr

Landesklasse Salzburg 
In Salzburg errang der ASV Blau-Weiß Salzburg den Meistertitel.

Abschlusstabelle

Aufgsteiger
 WSK Kaprun
 USK Grödig

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark wurde der WSV Eisenerz Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufgsteiger
 WSV Donawitz
 SV Andritz

Landesliga Tirol 
In Tirol konnte der SV Innsbruck den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufgsteiger
 FC Kitzbühel
 SC Kufstein
 SV Zams

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg feierte der FC Kennelbach den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufgsteiger
 SCR Altach
 SC Kufstein
 SV Zams

Wiener Liga  
In Wien feierte der SC Red Star Penzing den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufgsteiger
 SC Olympia 33
 Nußdorfer AC

Relegation

Relegation zur Staatsliga A 
Der Gewinner der Relegationsspiele zwischen dem Meister der Tauernliga und jenem der Arlbergliga spielte gegen den drittplatzierten Verein der Staatsliga B um den Aufstieg in die Staatsliga A für die Saison 1953/54. Die anderen beiden Aufstiegsplätze wurden an den Meister sowie Zweitplatzierten der Staatsliga B vergeben.

Der Arlbergligameister Schwarz-Weiß Bregenz, der bereits vor zwei Jahren nur knapp in der Relegation zur Staatsliga A am Salzburger AK 1914 gescheitert war, spielte zunächst gegen den Tauernligameister WSG Radenthein um die Qualifikation zu den Relegationsspielen für die Staatsliga A. Die Bregenzer gewannen mit einem Gesamtscore von 3:1 und qualifizierten sich schließlich im Entscheidungsspiel um den Aufstieg mit einem Gesamtscore von 4:3 gegen den drittplatzierten der Staatsliga B, Grazer SC, für die Staatsliga A. Damit wurde der SC Schwarz-Weiß Bregenz die erste vorarlbergische Mannschaft, die in der höchsten österreichischen Fußballliga spielen durfte.

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga A) 1953/54 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Staatsliga B) 1953/54 bei austriasoccer.at
 Austria 1953/54 Staatsliga A und Staatsliga B bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1953/54
1953/54